Presson steht für:
 Presson (Trentino), ehemalige Gemeinde im Trentino, aufgegangen in Dimaro (diese ist seit 2016 Teil der Gemeinde Dimaro Folgarida)

Presson ist der Familienname von:

 Andreas Presson (1637–1701), deutscher Jurist und Dichter
 Jay Presson Allen, geb. Jacqueline Presson (1922–2006), US-amerikanische Drehbuchautorin, Bühnenautorin und Filmproduzentin